Elmdale steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmdale (Indiana), im Montgomery County
 Elmdale (Kansas), im Chase County
 Elmdale (Michigan), im Ionia County
 Elmdale (Minnesota), im Morrison County
 Elmdale (New York), im St. Lawrence County
 Elmdale (Pennsylvania), im Lackawanna County
 Elmdale (Rhode Island), im Providence County – nicht mehr existent
 Elmdale (Texas), im Taylor County

Siehe auch:
 Elmdale Township